La bataille de Messinópolis (en bulgare: Битка при Месинопол, trans. Bitka pri Mesinopol)a eu lieu le 4 septembre 1207 près de la ville de Komotiní, dans la Grèce actuelle, entre les Bulgares et le royaume latin de Thessalonique. Le résultat fut une victoire bulgare.

Alors que les armées du tsar Kaloyan assiégeaient Adrinople à l'est, le roi de Thessalonique, Boniface de Montferrat, lança des attaques sur la Bulgarie depuis Serrès. Sa cavalerie atteint Messinópolis après cinq jours de pillages à l'est de Serrès, mais dans le terrain montagneux entourant la ville, son armée fut attaquée par une importante force composée principalement de Bulgares locaux. La bataille commença avec Boniface et sa garde personnelle latine réussissant à repousser les Bulgares, cependant, en poursuivant ces derniers, il fut mortellement blessé par une flèche et les Croisés furent vaincus. Sa tête fut envoyée à Kaloyan qui organisa immédiatement une campagne contre Thessalonique, la capitale de Boniface. Cependant, Kaloyan fut tué lui-même par des conspirateurs pendant le siège et les Bulgares furent contraints de lever le siège.

Notes et références

Références

Annexes

Bibliographie 
 
 
 

1207
Bataille impliquant le Second Empire bulgare
Bataille impliquant l'Empire latin de Constantinople
Bulgarie au XIIIe siècle
Guerres bulgaro-latines
Thrace médiévale
Komotiní